

Caratteristiche tecniche
Gioca come terzino destro.

Carriera
Dal 2007 al 2010 gioca nel La Fiorita, con cui nel 2007 vince inoltre il Trofeo Federale (la Supercoppa di San Marino); nella stagione 2010-2011 veste invece la maglia della Libertas, formazione del campionato sammarinese; dopo una sola stagione torna però a giocare con La Fiorita.

Nella stagione 2012-2013 esordisce nelle coppe europee, giocando 2 partite nei turni preliminari di Europa League con la maglia del La Fiorita, con cui nella stessa stagione vince sia il Trofeo Federale che la Coppa Titano. L'anno seguente oltre a vincere il campionato sammarinese disputa altre 2 partite nei turni preliminari di UEFA Europa League; nella stagione 2014-2015 esordisce invece in Champions League, competizione in cui gioca 2 partite nei turni preliminari.

Nell'estate del 2015 passa alla Folgore/Falciano, con cui vince un altro Trofeo Federale e disputa altre 2 partite nei turni preliminari di Champions League. Nella stagione 2016-2017 torna alla Fiorita, con cui gioca un'ulteriore partita nei turni preliminari di Europa League.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

La Fiorita: 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018

La Fiorita: 2012-2013

La Fiorita: 2007, 2012
Folgore/Falciano: 2015

Collegamenti esterni

Scheda Romagnasport.com